Johann Pagendarm ist der Name folgender Personen:

* Johann Anton Pagendarm (1642–1702), deutscher Pädagoge
 Johann Gerhard Pagendarm (1681–1754), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Jacob Pagendarm (1646–1706), deutscher Kirchenmusiker